Sumida (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio
Sumida (rivier), een rivier die door Tokio stroomt
1090 Sumida, een planetoïde